Ирина Линник:
 Линник, Ирина Владимировна (1922—2009) — советский и российский искусствовед, доктор искусствоведения.
 Левшакова, Ирина Юрьевна (также известна под фамилиями Комаровская, Кузнецова и Линник, 1959—2016) — деятель ленинградского андерграунда, дочь И. В. Линник.